Il singolare maschile del torneo di tennis British Hard Court Championships 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gerald Battrick che ha battuto in finale Željko Franulović 6–3, 6–2, 5–7, 6–0.

Teste di serie 

 Tony Roche (secondo turno)
 Željko Franulović (finale)
 Roger Taylor (quarti di finale)
 Assente

 Jaime Fillol (semifinali)
 Mark Cox (semifinali)
 Georges Goven (primo turno)
 Owen Davidson (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

British Hard Court Championships 1971